Northlake ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Northlake (Georgia)
 Northlake (Illinois)
 Northlake (South Carolina)
 Northlake (Texas)
 Northlake (Seattle)